Mastigoniscus är ett släkte av kräftdjur. Mastigoniscus ingår i familjen Haploniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Mastigoniscus